Neuvy ist der Name mehrerer Gemeinden in Frankreich:

Neuvy (Allier) im Département Allier
Neuvy (Loir-et-Cher) im Département Loir-et-Cher
Neuvy (Marne) im Département Marne

mit Namenszusatz:
Neuvy-au-Houlme im Département Orne
Neuvy-Bouin im Département Deux-Sèvres
Neuvy-Deux-Clochers im Département Cher
Neuvy-en-Beauce im Département Eure-et-Loir
Neuvy-en-Champagne im Département Sarthe
Neuvy-en-Dunois im Département Eure-et-Loir
Neuvy-en-Sullias im Département Loiret
Neuvy-Grandchamp im Département Saône-et-Loire
Neuvy-le-Barrois im Département Cher
Neuvy-le-Roi im Département Indre-et-Loire
Neuvy-Pailloux im Département Indre
Neuvy-Saint-Sépulchre im Département Indre
Neuvy-Sautour im Département Yonne
Neuvy-sur-Barangeon im Département Cher
Neuvy-sur-Loire im Département Nièvre
Neuvy-en-Mauges, ehemalige Gemeinde im Département Maine-et-Loire

Wahlkreise in Frankreich:
Kanton Neuvy-Saint-Sépulchre im Département Indre
ehemaliger Kanton Neuvy-le-Roi im Département Indre-et-Loire